Guopu Cuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gopug Co, sjö, Tibet, 
 Goipu Co, sjö, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar